Зистранс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70353.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Кофлер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 10 мест.
 Зелёные занимают 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля